Staveb s názvem Dům u jednorožce existuje více:
 Dům U Bílého jednorožce (Trčkovský dům), Staroměstské náměstí č.p. 603/15, Praha 1–Staré Město
Dům U Kamenného beránka (zvaný i U bílého jednorožce), Staroměstské náměstí č.p. 551/17, Praha 1–Staré Město
Dům u zlatého jednorožce (U bílého koníčka, U červených dveří), Staroměstské náměstí č.p. 548/20, Praha 1–Staré Město
 Dům U zlatého a bílého jednorožce, Lázeňská č.p. 285/11, Praha 1-Malá Strana (bývalý hotel "U zlatého jednorožce")
 Dům U Bílého jednorožce (Plzeň)